Wyglen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Wyglen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna